99-й Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2021 года среди мужчин и 33-й среди женщин прошёл в Москве (Россия). Трижды в 2020 году турнир переносился из-за пандемии COVID-19, однако окончательно в августе 2020 года Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) приняла решение о переносе чемпионата Европы 2020 года в Москве на 2021 год. Турнир проходил с 3 по 11 апреля 2021 года во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Информация о чемпионате 
Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2020 года, перенесённый на 2021 год, проходил в Москве. Это решение принял Исполнительный совет Европейской федерации тяжёлой атлетики (EWF).

Изначально чемпионат планировался к проведению в начале апреля 2020 года, но из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) 10 марта 2020 года было опубликовано решение Исполнительного комитета о переносе времени проведения чемпионата на июнь. Планировалось, что чемпионат пройдет на Малой спортивной арене в Лужниках, в середине июня 2020 года. Так же, из-за распространения коронавирусной инфекции IWF лишила ЧЕ-2020 статуса отборочного к Олимпиаде-2020. Позже, 15 апреля 2020 года на сайте IWF была опубликована информация о переносе чемпионата на неопределенный срок.

Это был последний крупный турнир среди европейских тяжёлоатлетов перед выступлениями на летних Олимпийских играх в Токио. Телевизионный канал Евроспорт показал турнир в прямом эфире и в полном объёме.

В 2020 году исполнилось 135 лет с момента основания тяжелой атлетики в России. Международная федерация тяжелой атлетики имеет свои корни с 1905 года. А российская тяжелая атлетика — с 1885 года.

В 2011 году город Казань принимала чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, а Москва становилась хозяйкой этого турнира в 1983 году. Всего чемпионатов Европы по тяжёлой атлетике в СССР состоялось четыре (три в Москве и один в Ленинграде) и один в Российской Федерации.

В соревновании приняли участие 356 спортсменов, из которых 180 мужчин и 176 женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Зачёт по большим (по сумме) медалям

Зачёт по всем медалям: большим (по сумме) и малым (рывок и толчок)

Результаты

Мужчины

Весовая категория до 55 кг

Весовая категория до 61 кг (Олимпийская)

Весовая категория до 67 кг (Олимпийская)

Весовая категория до 73 кг (Олимпийская)

Весовая категория до 81 кг (Олимпийская)

Весовая категория до 89 кг

Весовая категория до 96 кг (Олимпийская)

Весовая категория до 102 кг

Весовая категория до 109 кг (Олимпийская)

Весовая категория свыше 109 кг (Олимпийская)

Женщины

Весовая категория до 45 кг

Весовая категория до 49 кг (Олимпийская)

Весовая категория до 55 кг (Олимпийская)

Весовая категория до 59 кг (Олимпийская)

Весовая категория до 64 кг (Олимпийская)

Весовая категория до 71 кг

Весовая категория до 76 кг (Олимпийская)

Весовая категория до 81 кг

Весовая категория до 87 кг (Олимпийская)

Весовая категория свыше 87 кг (Олимпийская)

Страны-участники 
38 стран Европы приняли участие в чемпионате Европы 2021 по тяжёлой атлетике:

Примечания

Ссылки 
 Расписание чемпионата Европы 2021
 Результаты чемпионата Европы 2021

2021
Спорт в России в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Москве
Апрель 2021 года в России
Чемпионаты Европы в 2021 году
2021 год в тяжёлой атлетике
Чемпионаты Европы в России
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в России